Alaska Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Alaska Lake (Minnesota)
 Alaska Lake (Washington)
 Alaska Lake (Wisconsin)